Riki může být:

 Riki – přezdívka španělského fotbalisty Ivána Sáncheze-Rico Sota
 Riki (časopis) – slovenský časopis o počítačových hrách
 Riki – hrdina typu Escaper ze hry Dota 2

Související články 
 Ricky
 Ryki